Vincze ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Vincze (* 2004), österreichischer Fußballspieler
 Ernest Vincze (* 1942), ungarischer Kameramann

 Ilona Vincze-Krausz (1902–1998), ungarisch-israelische Pianistin und Klavierlehrerin

 Jenő Vincze (1908–1988), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Loránt Vincze (* 1977), rumänischer Politiker, MdEP
 Markus Vincze (* 1965), österreichischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Márton Vincze (1904–1941), ungarischer Filmarchitekt
 Ottó Vincze (* 1974), ungarischer Fußballspieler
 Paul Vincze (Pál Vincze; 1907–1994), ungarisch-britischer Medailleur
 Péter Vincze (* 1995), ungarischer Eishockeyspieler